Beylouni ist Familienname folgender Personen:

Denys Raboula Antoine Beylouni (* 1930), Kurienerzbischof im Syrisch-katholischen Patriarchat von Antiochia
Timoteo Hikmat Beylouni (* 1945), syrisch-katholischer Exarch von Venezuela